Gorges du Guiers Mort, canyon dans le département de l'Isère
 Gorges du Guiers Vif, canyon dans les départements de l'Isère et de la Savoie

Voir aussi
 Guiers